Чак Рейнер (, нар. 11 серпня 1920, Сатерленд — пом. 6 жовтня 2002, Ленглі) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Дуґлас Гартрі, Дуґлас Рейнер Гартрі Дуґлас Рейнер Гартрі (, 27 березня 1897 — 12 лютого 1958) — англійський математик і фізик.
 Самуель Рейнер (, нар. 1843 — пом. 1894) — британський художник-пейзажист.